Congratulations: 50 Jaar Eurovisiesongfestival, de show ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Eurovisiesongfestival
 Congratulations (Cliff Richard), de door Cliff Richard gezongen winnende Engelse inzending voor het Eurovisiesongfestival van 1968
 Congratulations (BZN), een album uit 1991 van BZN
 Congratulations (MGMT-album), een album van MGMT
 Congratulations (MGMT-nummer), titelsong van bovengenoemd album
 Congratulations (Silvía Nótt), een nummer van Silvía Nótt
 Congratulations (Blue October), een nummer van Blue October op het album Foiled
 Congratulations (Rolling Stones), de B-kant van de Rolling Stones-single "Time is on my side"
 Congratulations (Traveling Wilburys), een nummer van de Traveling Wilburys

 Congratulations (film), een Amerikaanse film uit 2012.